Esdipatilia är ett släkte av svampar. Esdipatilia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Esdipatilia